Chiesa di Nostra Signora della Speranza (Cagliari) – chiesa di Cagliari
 Chiesa di Nostra Signora della Speranza (Peñas de San Pedro) – chiesa di Peñas de San Pedro